Broken è una canzone degli SHW apparsa nell'album Psychotheque uscito nei negozi nel gennaio 2006 per l'etichetta ravennate New Lm Records. È stata pubblicata nel 2006 per Crotalo Edizioni Musicali come primo singolo dell'album e la versione studio dura 4 minuti e 13 secondi.

La canzone è una ballata rock piuttosto diretta caratterizzata da un arrangiamento psichedelico e spicca nell'album per i ritornelli in stile grunge con suoni noise.

Nel gennaio 2006 è stato anche girato un videoclip del brano sotto la guida del regista fiorentino Michele Rosania del Dirac Studio.